Huddlestone ist der Familienname folgender Personen:

 Deserie Huddleston (* 1960), australische Sportschützin
 Floyd Huddleston (1918–1991), US-amerikanischer Songwriter
 George Huddleston (1869–1960), US-amerikanischer Politiker 
 George Huddleston junior (1920–1971), US-amerikanischer Politiker
 Michael Huddleston (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Trevor Huddleston (1913–1998), britischer anglikanischer Erzbischof
 Walter Huddleston (1926–2018), US-amerikanischer Politiker

Vorname:
 Royal Huddleston Burpee (1898–1987), US-amerikanischer Psychologe

Huddleston ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Huddleston (Arkansas)
 Huddleston (Virginia)

Siehe auch:
 Huddlestone